Dornfortsatz steht für:

 Wirbel (Anatomie)#Dornfortsatz (Processus spinosus), vom Wirbelbogen eines Wirbels der Wirbelsäule ausgehender, rückenwärts (dorsal) gerichteter Fortsatz
 Dornenfortsatz (dendritic spine), feine dornenförmige Ausstülpung der (post)synaptischen Membran eines Dendriten einer Nervenzelle